Het WTA-tennistoernooi van Luxemburg (officieel BGL BNP Paribas Luxembourg Open) van 2021 vond plaats van maandag 13 tot en met zondag 19 september 2021 in de Luxemburgse hoofdstad Luxemburg. Het was de 25e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt-binnenbanen.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste Zwitserse Belinda Bencic bereikte de kwartfinale. Daarin werd zij uitge­scha­keld door Russin Ljoedmila Samsonova.

De ongeplaatste Deense Clara Tauson won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als derde geplaatste titelverdedigster Jeļena Ostapenko uit Letland in drie sets. Tauson wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Luxemburg op haar naam te schrij­ven. Het was haar derde WTA-titel, alle drie in 2021. Zij won US$ 29.200 prijzen­geld op dit toernooi.

Drie Belgische vrouwen speelden mee:
 Elise Mertens, het tweede reekshoofd, kreeg een vrijstelling voor de eerste ronde en bereikte de kwart­finale – daarin moest zij het afleggen tegen Markéta Vondroušová.
 Greet Minnen bereikte de tweede ronde.
 Alison Van Uytvanck strandde in de eerste ronde.

De enige Nederlandse deelneemster, Arianne Hartono, had zich via het kwalificatie­toernooi een plek in de hoofdtabel veroverd – daarin bereikte zij nog de tweede ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Titelhoudsters Cori Gauff en Caty McNally hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven.

Het eerste reekshoofd uit Tsjechië, Marie Bouzková en Lucie Hradecká, kwam niet voorbij de tweede ronde.

Het ongeplaatste Belgische duo Greet Minnen en Alison Van Uytvanck won het toer­nooi. In de op zaterdag 18 september gespeelde finale ver­sloe­gen zij het eveneens ongeplaatste koppel Erin Routliffe en Kimberley Zimmermann in twee sets. Het was hun tweede gezamen­lijke titel – de eerste wonnen zij ook in Luxemburg (2018). Minnen noch Van Uytvanck had daar­naast eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners.

Naast Minnen, Van Uytvanck en Zimmermann (die alle drie in de finale te vinden waren) deden geen verdere Belgische speelsters mee.

Er waren twee Nederlandse deelneemsters: Arianne Hartono met de Australische Olivia Tjandramulia, alsmede Rosalie van der Hoek met de Australische Astra Sharma – geen van hen wist hun openingspartij te winnen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

Luxemburg 2021
Luxemburg